Brunswig ist der Familienname folgender Personen:
 Alfred Brunswig (1877–1927), deutscher Philosoph
 Friedrich Franz Wilhelm Brunswig (1804–1837), deutscher Veterinärmediziner
 Hans Brunswig (1908–2004), deutscher Feuerwehrmann und Autor
 Heinrich Brunswig (1907–2002), deutscher Hochfrequenztechniker
 Muriel Brunswig (* 1970), deutsche Autorin, Journalistin, Marokko-Expertin und Marokko-Reiseveranstalterin

Siehe auch:
 Brunsvik
 Brunswick (Begriffsklärung)
 Brunswik
 Brunswijk
 Brunschwig